relativo all'acustica
 Musica acustica – genere o stile musicale
 Acustico – album di Claudio Baglioni del 2000
 Acustico – album di Dario Aspesani del 2001
 Acustico – album dei La Quinta Estación del 2005
 Acustico – EP di Rancore e DJ Myke del 2010

Pagine correlate 
 Acoustic